Małecki ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Małecki (1901–1939), polnischer Fechter
 Antoni Małecki (1821–1913), polnischer Klassischer Philologe
 Grzegorz Małecki (* 1975), polnischer Schauspieler
 Kamil Małecki (* 1996), polnischer Radrennfahrer
 Maciej Małecki (* 1940), polnischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Patryk Małecki (* 1988), polnischer Fußballspieler
 Robert Małecki (* 1977), polnischer Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Malecki